Името Раково носят три села:

 Раково, област Кюстендил, България
 Раково, област Сливен, България
 Раково, днес Кратеро, дем Лерин, Гърция